Millersburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Millersburg Historic District (Kentucky), ID-Nr. 86000697
 Millersburg Historic District (Ohio), ID-Nr. 84003743